Glendale es el nombre de varios lugares:

Glendale, Nueva Gales del Sur, Australia.
Glendale (Alberta), Canadá.
Glendale (Isla de Skye), Reino Unido.
Glendale (Northumberland), Reino Unido.
Glendale (Zimbabwe)
En los Estados Unidos de América:
Glendale (Arizona)
Glendale (California)
Glendale (Colorado)
Glendale Heights (Illinois)
Glendale (Kentucky)
Glendale (Nevada)
Glendale (Misuri)
Glendale (Ohio)
Glendale (Oregón)
Glendale (Queens)
Glendale (Rhode Island)
Glendale (Utah)
Glendale (Salt Lake City)
Glendale (Wisconsin)
Glendale (condado de Monroe, Wisconsin)